Бобовац је појам који може да се односи на:
 
 Бобовац – једна од најзначајнијих тврђава српске средњовековне државе у Босни;
 Бобовац (Суња) – насељено место у општини Суња, Хрватска;
 Бобовац (презиме) – српско презиме;
 Бобовац (часопис) – босанскохерцеговачки часопис;
 Бобовац (Клина) - насеље у општини Клина, Република Србија;